Thornley kan syfta på följande platser:

Storbritanfnien 

 Thornley, Durham, ort i Durham, England, 
 Thornley, Wolsingham, ort i Durham, England,